

Cinema 
 Un vestito per un cadavere (The Busy Body) – film del 1967 diretto da William Castle

Letteratura 
 Alibi cercasi (The Busy Body) – romanzo di Elizabeth Ferrars del 1962, Giallo Mondadori n. 832
 25: morto che scappa (The Busy Body) – romanzo di Donald E. Westlake del 1966, Giallo Mondadori n. 946

Televisione 
 Compleanno con delitto (The Busy Body) – episodio della seconda stagione di Un detective in corsia